IFQ est un sigle pouvant faire référence à : 
 Institut français du Qatar ;
 It from Qubit, un projet réunissant des chercheurs dans le domaine de la physique quantique ;
  (en français, quota de pêche individuel).